Святов — фамилия; имеет женскую форму Святов.
 Святов, Андрей Олегович (род. 1993) — российский футболист.
 Святов, Иван Георгиевич (1903—1983) — деятель советского ВМФ, контр-адмирал, доцент, участник Великой Отечественной войны.

См. также 
 Святово